Касарес () — многозначный термин.

 Касарес — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Касарес, Дино (род. 1966) — мексиканско-американский музыкант, гитарист группы Fear Factory.
 Касарес, Уго (род. 1978) — мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в первой наилегчайшей (Light Flyweight) весовой категории.
 Касарес, Хуан (род. 1992) — эквадорский футболист, полузащитник клуба «Банфилд» и сборной Эквадора.
 Казарес, Мария (1922—1996) — французская актриса театра и кино испанского (галисийского) происхождения.
 Биой Касарес, Адольфо (1914—1999) — аргентинский писатель.